Ángel Prieto puede referirse a:
 Ángel Prieto Méndez, cubano;
 Ángel Prieto Cruz, político chileno;